Прерванный полёт — название произведения искусства, может означать:
 «Прерванный полёт» () — польский фильм 1964 года
 «Прерванный полёт» () — армянский фильм 2015 года
 «Прерванный полёт Гарри Пауэрса» — российский фильм 2009 года
 «Прерванный полёт» — песня Владимира Высоцкого
 «Прерванный полёт» () — грампластинка Владимира Высоцкого
 «Владимир, или прерванный полёт» () — биографическая книга Марины Влади